Paris, France est un album de France Gall sorti en 1980 ;
  est un film canadien réalisé par Jerry Ciccoritti en 1993 ;
 Paris France Transit est un album du groupe Space paru en 1982 ;
 Paris France Transit Live est un album du groupe Space paru en 1983.

Voir aussi
 Paris
 Paris (homonymie)
 France
 France (homonymie)

Homonymie de titre